Indonesië
 Ngariboyo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Ngariboyo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java